Grote Markt (dt. Großer Markt) ist der Name folgender Plätze:

in Belgien:
 Grote Markt (Antwerpen)
 Grote Markt (Bergen)
 Grote Markt (Brügge)
  Grote Markt (Brüssel)
 Grote Markt (Löwen)
 Grote Markt (Lier)
 Grote Markt (Sint-Niklaas)

in den Niederlanden:
 Grote Markt (Breda)
 Grote Markt (Den Haag)
 Grote Markt (Groningen)
 Grote Markt (Haarlem)
 Grote Markt (Nijmegen) 
 Grote Markt (Zwolle)